szorstniki (Ceriantharia) – rząd koralowców sześciopromiennych (Hexacorallia),
 szorstniki – hajdukowate (Holocentridae) – rodzina morskich ryb beryksokształtnych (Beryciformes).